Râul Pleșa se poate referi la:

 Pleșa - afluent al râului Bistra
 Pleșa - afluent al râului Geoagiu
 Pleșa - afluent al râului Horezu
 Pleșa - afluent al râului Jiul de Vest
 Pleșa - afluent al râului Meleș
 Pleșa - afluent al râului Sebeș
 Pleșa - afluent al râului Valea Largă